TXH steht als Abkürzung für:

 Tex Holdings, ein britisches Unternehmen im FTSE Fledgling Index 
 Thrakische Sprache nach ISO 639-3

txh steht für:

 den Trigraphen /tsʰ/ in der Sprache Hmong

Abkürzung